Ransford ist der Familienname folgender Personen:

 L. U. Ransford (1880–1954), englischer Badmintonspieler
 Maurice Ransford (1896–1968), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner